Ламас () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Карлос Сааведра Ламас — аргентинський науковець і політик
 Лоренцо Ламас — американський актор
 Луїс Ламас — самопроголошений президент Уругваю

 Ламас — місто у північній частині Перу, адміністративний центр однойменної провінції у складі регіону Сан-Мартін.
 Ламас — місто у венесуельському штаті Арагуа.